En Pologne, Chmielów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Chmielów, un village

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Chmielów, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Chmielów, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Chmielów, un village du powiat d'Ostrowiec
 Chmielów, un village du powiat de Pińczów